Kaisergarten steht für:

 einen Berg im Pfälzerwald

 einen Park in Oberhausen, siehe Schloss Oberhausen#Kaisergarten
 eine alte Bezeichnung für den Burggarten (Wien)
 einen Park im Wiener Prater